Список видів мурашок України включає усі види мурашок (родина Formicidae, ряд Hymenoptera), які мешкають на території України. Список складається з біноменів (двокомпонентних назв, які складаються з поєднання імені роду і імені виду) і вказаних поряд з ними імені вченого, який вперше описав даний таксон і року, в якому це відбулося. В даний час у фауні України знайдено 146 сучасних видів з 39 родів мурашок (і декілька викопних). Серед ендеміків України: Chalepoxenus tauricus, Plagiolepis karawajewi, Strongylognathus arnoldii, Strongylognathus chelifer (перші три живуть тільки в Криму, а останній в Херсонській області).

Список видів

Anergates 
 Anergates atratulus Schenck

Aphaenogaster 
 Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)
 Aphaenogaster subterraneoides Emery, 1881
 Aphaenogaster splendida (Roger, 1859)

Bothriomyrmex 
 Bothriomyrmex communistus Santschi, 1919
 Bothriomyrmex corsicus Santschi, 1923
 Bothriomyrmex modestus Radchenko, 1985

Brachymyrmex 
 Brachymyrmex heeri Forel, 1874

Camponotus 
 Camponotus aethiops (Latreille, 1798)
 Camponotus fallax (Nylander, 1846) — мурашка-деревоточець блискучий
 Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)
 Camponotus lateralis (Olivier, 1791)
 Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)
 Camponotus piceus (Leach, 1825)
 Camponotus truncatus (Spinola, 1808) (Colobopsis truncata)
 Camponotus vagus (Scopoli, 1763)

Cardiocondyla 
 ?Cardiocondyla elegans Emery, 1869
 Cardiocondyla stambuloffii Forel, 1892
 Cardiocondyla ulianini Emery, 1889

Cataglyphis 
 Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849)

Chalepoxenus 
 Chalepoxenus tauricus Radchenko, 1989

Crematogaster 
 Crematogaster schmidti (Mayr, 1853)
 Crematogaster subdentata Mayr, 1877.

Cryptopone 
 Cryptopone ochracea (Mayr, 1855)

Dolichoderus 
 Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771)

Formica 
 Formica aquilonia Yarrow, 1951
 Formica bruni Kutter, 1967
 Formica cinerea Mayr, 1853
 Formica cinereofusca Karavaiev, 1929
 Formica cunicularia Latreille, 1798
 Formica exsecta Nylander, 1846
 Formica foreli Bondroit, 1918
 Formica fusca Linnaeus, 1758
 Formica gagates Latreille, 1798
 Formica glauca Ruzsky, 1902
 Formica lemani Bondroit, 1917
 Formica lugubris Zetterstedt, 1838
 Formica picea Nylander, 1846
 Formica polyctena Foerster, 1850
 Formica pratensis Retzius, 1783
 Formica pressilabris Nylander, 1846
 Formica rufa Linnaeus, 1761
 Formica rufibarbis Fabricius, 1793
 Formica sanguinea Latreille, 1798
 Formica truncorum Fabricius, 1804
 Formica uralensis Ruzsky, 1895

Formicoxenus 
 Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)

Harpagoxenus 
 Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849)

Hypoponera 
 Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)

Lasius 
 Lasius alienus (Foerster, 1850) — Блідонога садова мурашка
 Lasius balcanicus Seifert, 1988
 Lasius bicornis (Foerster, 1850)
 Lasius brunneus (Latreille, 1798)
 Lasius carniolicus Mayr, 1861
 Lasius citrinus Emery, 1922
 Lasius distinguendus (Emery, 1916)
 Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
 Lasius flavus (Fabricius, 1782)
 Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
 Lasius longiceps Seifert, 1988
 Lasius meridionalis (Bondroit, 1920)
 Lasius mixtus (Nylander, 1846)
 Lasius neglectus Van Loon, Boomsma et Andrasfalvy, 1990
 Lasius niger (Linnaeus, 1758)
 Lasius paralienus Seifert, 1992
 Lasius platythorax Seifert, 1991
 Lasius psammophilus Seifert, 1992
 Lasius sabularum (Bondroit, 1918)
 Lasius umbratus (Nylander, 1846)

Leptothorax 
 Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
 Leptothorax gredleri Mayr, 1855
 Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)

Linepithema 
 Linepithema humile (Mayr, 1868)

Ліометопум (Liometopum) 
 Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) — Ліометопум звичайний

Manica 
 Manica rubida (Latreille, 1802)

Messor 
 Messor structor (Latreille, 1798)

Monomorium 
 Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)

Myrmecina 
 Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)

Myrmica 
 Myrmica bergi Ruzsky, 1902
 Myrmica constricta Karavaiev, 1934
 Myrmica curvithorax Bondroit, 1920
 Myrmica deplanata Emery, 1921
 Myrmica gallienii Bondroit, 1920
 Myrmica hellenica Finzi, 1926
 Myrmica karavajevi (Arnol'di, 1930)
 Myrmica kozakorum Radchenko & Elmes, 2010
 Myrmica lobicornis Nylander, 1846
 Myrmica lonae Finzi, 1926
 Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
 Myrmica ruginodis Nylander, 1846
 Myrmica rugulosa Nylander, 1849
 Myrmica sabuleti Meinert, 1861
 Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
 Myrmica schencki Viereck, 1903
 Myrmica slovaca Sadil, 1952
 Myrmica specioides Bondroit, 1918
 Myrmica stangeana Ruzsky, 1902
 Myrmica sulcinodis Nylander, 1846
 Myrmica vandeli Bondroit, 1920

Myrmoxenus 
 Myrmoxenus ravouxi (André, 1896)

Nylanderia 
 Nylanderia vividula (Nylander, 1846)

Pheidole 
 Pheidole pallidula (Nylander, 1849)

Plagiolepis 
 Plagiolepis karawajewi Radchenko, 1989
 Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)
 Plagiolepis tauricus Santschi, 1920
 Plagiolepis xene Stärcke, 1936

Polyergus 
 Polyergus rufescens (Latreille, 1798)

Ponera 
 Ponera coarctata (Latreille, 1802)
 Ponera testacea (Emery, 1895)

Prenolepis 
 Prenolepis nitens (Mayr, 1853)

Proceratium 
 Proceratium melinum (Roger, 1860)

Proformica 
 Proformica epinotalis Kuznetzov-Ugamsky, 1927

Solenopsis 
 Solenopsis fugax (Latreille, 1798)
 Solenopsis ilinei Santschi, 1936

Stenamma 
 Stenamma debile (Foerster, 1850)
 Stenamma westwoodii Westwood, 1840

Strongylognathus 
 Strongylognathus arnoldii Radchenko, 1985
 Strongylognathus chelifer Radchenko, 1985
 Strongylognathus christophi Emery, 1889
 Strongylognathus karawajewi Pisarski, 1966
 Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852)

Тапінома (Tapinoma) 
 Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
 Tapinoma kinburni Karavaiev, 1937 — Тапінома кінбурнська
 Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)
 Tapinoma subboreale Seifert, 2012

Temnothorax 
 Temnothorax aiffnis (Mayr, 1855)
 Temnothorax albipennis (Curtis, 1854)
 Temnothorax clypeatus Mayr, 1853
 Temnothorax corticalis (Schenck, 1852)
 Temnothorax crasecundus Seifert & Csősz, 2015
 Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)
 Temnothorax inquilinus Ward, Brady, Fisher & Schultz, 2014
 Temnothorax interruptus (Schenck, 1852)
 Temnothorax jailensis (Arnol'di, 1977)
 Temnothorax knipovitshi (Karavaiev, 1916)
 Temnothorax melanocephalus (Emery, 1870)
 Temnothorax nassonovi (Ruzsky, 1895)
 Temnothorax parvulus (Schenck, 1852), можливо, усі його знахідки відносяться до нового виду Temnothorax crasecundus Seifert & Csősz, 2015
 Temnothorax recedens (Nylander, 1856)
 Temnothorax semenovi Ruzsky, 1903
 Temnothorax tauricus (Ruzsky, 1902)
 Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775)
 Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
 Temnothorax volgensis (Ruzsky, 1905)

Tetramorium 

 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
 Tetramorium chekfeti Forel, 1911
 Tetramorium diomedeum Emery, 1908
 Tetramorium ferox Ruzsky, 1903
 Tetramorium hungaricum Röszler, 1935
 Tetramorium impurum (Foerster, 1850)
 Tetramorium indocile Santschi, 1927
 Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941

Викопні види 
 †Boltonidris mirabilis Radchenko & Dlussky, 2012 (Еоцен, Рівненський бурштин)
 †Carebara nitida (Dlussky, 2002) (Рівненський бурштин)
 †Carebara ucrainica (Dlussky, 2002) (Рівненський бурштин)
 †Dolichoderus zherichini Dlussky, 2002 (Рівненський бурштин)
 †Fallomyrma transversa Dlussky & Radchenko, 2006 (Рівненський і інший бурштин)
 †Lasius schiefferdeckeri Mayr, 1868 (Рівненський, балтійський і інший бурштин)
 †Tapinoma aberrans Dlussky, 2002 (Рівненський бурштин)
 †Tapinoma electrinum Dlussky, 2002 (Рівненський бурштин)
 †Yantaromyrmex constrictus (Mayr, 1868) (Еоцен, Рівненський бурштин, балтійський і інший бурштин)
 †Yantaromyrmex geinitzi (Mayr, 1868) (Рівненський бурштин, балтійський і інший бурштин)
 †Yantaromyrmex mayrianum Dlussky & Dubovikoff, 2013 (Рівненський бурштин і балтійський бурштин)
 †Yantaromyrmex samlandicus (Wheeler, 1915) (Рівненський, балтійський і інший бурштин)

Примітки

Література 
 
 
 Радченко А. Г. 2008. Зональные и зоогеографические особенности мирмекофауны (Hymenoptera, Formicidae) Украины. — Природничий альманах. Біологічні науки, випуск 10, Херсон, с. 122—138.
  

Комахи Європи
мурашки